Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Мартіну Хінгіс з рахунком 6–3, 4–6, 6–0, 4–6, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Моніка Селеш (1-ше коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Яна Новотна (півфінал)
  Анке Губер (1-ше коло)
  Мартіна Хінгіс (фінал)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)

Сітка 

 Нотатка: фінал міг тривати максимум п'ять сетів, попередні кола - три.

Посилання 
 1996 Chase Championships Draw

C
Одиночний розряд